Щелкун точечный () — вид щелкунов из подсемейства Agrypninae

Распространение 
Встречается в Южной Европе. На территории бывшего СССР распространён на юге европейской части, в Крыму и на Кавказе.

Описание

Личинки 
Личинки длиной до 32 мм. Вырезка каудального сегмента не шире или же немного шире толщины урогомф. Пластинка назале слабо выражена и зубцы назале имеют общее основание.

Экология и местообитания 
Проволочник — хищник, и питается куколками лептуры красной (Stictoleptura rubra).

Галерея

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — species Lacon punctatus (Herbst, 1779) 
 zin.ru — стр. 12 (PDF)

Примечания 

Точечный
Животные, описанные в 1779 году